

Силікатний — селище, Ковилкінський район, Мордовія
 Силікатний — селище, Медведевський район, Марій Ел